Anne-Louise-Bénédicte de Bourbon dite « Mademoiselle d’Enghien » puis « Mademoiselle de Charolais », duchesse du Maine, est une princesse française née à Paris le  et morte dans la même ville le . Elle fut également, par son mariage, princesse de Dombes.

Biographie 
Petite-fille du Grand Condé, fille du prince de Condé, très petite de taille, comme tous les membres de sa famille, elle est surnommée « poupée du sang » par sa belle-sœur Mademoiselle de Nantes, jalouse de sa naissance.

Mariage 
Louise-Bénédicte de Bourbon-Condé épousa à Versailles, le , Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine (1670-1736), bâtard légitimé de  et de Madame de Montespan. Violente, venant d'une famille marquée par la folie, elle menaçait son pieux mari de devenir folle s'il la contrariait et n'hésitait pas à l'accabler de remarques blessantes sur le fait qu'il boitait.

Ambitions politiques 
Blessée dans son orgueil d'avoir dû épouser le duc du Maine, elle poussa son mari, homme intelligent mais faible, et enfant préféré du roi, à rechercher un rang qu’il ne pouvait soutenir : entrée au parlement à  au lieu de 25 (1694) puis aptitude à succéder au trône après les princes du sang et rédaction d’un testament par  (1714). Elle chercha également à jouer un rôle politique sous la Régence, pour venger l’affront fait à son mari par le Régent. Celui-ci avait fait casser le testament de , qui donnait à ses bâtards légitimés la préséance sur les princes du sang. Le Régent avait écarté le duc du Maine des conseils de régence. Ce fut elle qui engagea son mari à entrer dans la conspiration de Cellamare en 1718, en vue de faire attribuer la régence au roi d’Espagne. Lorsque le complot fut éventé, le duc du Maine fut arrêté à Sceaux le  et incarcéré à la forteresse de Doullens, elle, arrêtée le même jour à Paris et emprisonnée à Dijon en 1719. Elle put retourner à Sceaux l’année suivante, le , et ne s'y occupa plus que d’y tenir sa cour.

L'ordre de la Mouche à miel 

L'ordre de la Mouche à miel est une parodie d'ordre de chevalerie créée à Sceaux par Louise-Bénédicte de Bourbon. Cet ordre se composait de trente-neuf membres qui avaient leurs habits et serments. L'abeille était leur symbole qui fut accompagnée par cette devise :  (« Elle est petite, mais fait de graves blessures »).

Une princesse du grand siècle 
 
La duchesse était bonne danseuse dans sa jeunesse, elle jouait du clavecin, de la flûte et savait chanter.

Dans son château de Sceaux, elle tenait une véritable cour qu'on appelait « la petite cour de Sceaux », donnant des fêtes de nuits costumées et accueillant des écrivains et des artistes, parmi lesquels certains des plus grands esprits de la France de son temps.

La Duchesse souffrant d'insomnie, obligeait ses proches à s'occuper d'elle pendant ces longs moments. Elle fut l'inspiratrice, l'instigatrice, mais aussi l'actrice et la dédicataire de ces divertissements nocturnes.

C'est à partir de 1699 que débutent les fêtes de Châtenay où Malézieux possède une propriété, puis à Versailles, au Château de Clagny et Château de Sceaux.

Les fêtes de Châtenay dureront jusqu'en 1705. Les divertissements de Clagny verront plusieurs représentations au cours de 1705 - 1706, ainsi qu'à Sceaux où elle donne pendant la même période des bals masqués pour Mardi-Gras.

Les Grandes Nuits de Sceaux eurent lieu entre  et . L'opéra Les Amours de Ragonde de Jean-Joseph Mouret est créé en  au château de Sceaux au cours de la treizième de . Nicolas Bernier crée également des cantates, Les Nuits de Sceaux. d'autres musiciens comme Colin de Blamont et Thomas-Louis Bourgeois y participent. Les fêtes reprendront doucement en , avec des vers de Malézieux mis en musique par Pierre Nicolas Marchand, des illuminations au Pavillon de l'Aurore, puis, plus grandioses entre 1729 et 1731, des illuminations, feux d'artifice et pièces de théâtre. Veuve en 1736, elle fait jouer La Prude à Sceaux en 1748. Voltaire, à la suite d'une brouille, ne reviendra à Sceaux qu'en 1750 pour la représentation de La Rome sauvée.

Sa bibliothèque 
Initiée très jeune au goût de la science par Jean de La Bruyère, elle comptera dans son salon des personnalités comme Fontenelle. Elle avait un penchant pour les sciences et sa bibliothèque, dont l'inventaire fut dressé par le libraire parisien Louis Étienne Ganeau, permet de dénombrer , ainsi que  dépareillés du Journal de Trévoux,  brochés, des paquets de brochures et œuvres musicales. On y trouvait des manuscrits de prière sur vélin. Le tout fut estimé à quatre mille sept livres.

Veuvage 
Veuve en 1736, ne pouvant plus faire face aux dépenses excessives de l'entretien du château de Montrond, elle l'abandonna aux habitants de Saint Amand Montrond, qui en firent une carrière de pierre. Elle loua l'hôtel actuellement dénommé « hôtel Biron » à la veuve du financier Abraham Peyrenc de Moras, rue de Varenne. Elle y fit exécuter le magnifique décor de boiseries. C'est là qu'elle mourut en 1753.

Ascendance

Descendance 
Le duc et la duchesse du Maine eurent sept enfants, tous sans postérité :
 N… dite « Mademoiselle de Dombes » ( - ) ;
 Louis Constantin de Bourbon, prince de Dombes ( - ) ;
 N… dite « Mademoiselle d'Aumale » ( - ) ;
 Louis-Auguste, prince souverain de Dombes ( - ) ;
 Louis-Charles, comte d'Eu, prince souverain de Dombes ( - ) ;
 Charles, duc d'Aumale ( - ) ;
 Louise-Françoise dite « Mademoiselle du Maine » ( - ).

Culture populaire 

 « La Du Maine » est évoquée dans la chanson Y avait dix filles dans un pré, c'est elle qui est choisie par le fils du roi (voir aussi la duchesse de Montbazon).

Le Chevalier d'Harmental, roman d'Alexandre Dumas.
Dans la série télévisée Les Aventures du jeune Voltaire de 2021, elle est jouée par Maud Wyler.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 

 
 
 Élisabeth Charlotte de Bavière, dite princesse Palatine, Lettres, des premières années du .
 Collectif, sous la direction de Cécile Dupont-Logié, Une journée à la cour de la duchesse du Maine, [catalogue d'exposition], Éd. Musée de l'Île-de-France, Sceaux, 2004, 104
 Adolphe Jullien, Les Grandes Nuits de Sceaux, [le théâtre de la duchesse du Maine], réédition, 
 Catherine Cessac, Les Grandes Nuits de Sceaux, 1714-1715, théâtre des folies de la duchesse du Maine, Éd. M. B. Dufourcet, Mazouer, Surgers, Université M. de Montaigne, Bordeaux, , Tübingen, 2011, .
Catherine Cessac, La duchesse du Maine (1676-1753). Entre rêve politique et réalité poétique, Paris, Classiques Garnier, « L’Europe des Lumières », 2016
La Duchesse du Maine (1676-1753), une mécène à la croisée des arts et des siècles, co-direction, Catherine Cessac, Manuel Couvreur et Fabrice Preyat, Études sur le , Éditions de l’Université de Bruxelles, 31, 2003
Charles Lacretelle, Histoire de France pendant le , , Éd. F. Buisson, 10 rue Gilles-Cœur à Paris, 1808, .
 
 
 Léonce de Piépape, "Une petite-fille du Grand Condé : la duchesse du Maine : reine de Sceaux et conspiratrice (1676-1753)", Plon, Paris, 1910.

Iconographie  
 François de Troy, Louise-Bénédicte de Bourbon, huile sur toile, Orléans, musée des beaux-arts.

Musique 

 Jean-Joseph Mouret, Les Amours de Ragonde, Ragonde, Michel Verschaeve, Colin, Jean-Paul Fouchécourt, Colette, Sophie Marin-Degor, Lucas, Jean-Louis Bindi, Mathurine, Noémi Rime, Thibault, Gilles Ragon, Blaise, Jean-Louis Serre, Les Musiciens du Louvre, dir. Marc Minkowski. CD Erato 1992

 Nicolas Bernier, "Les Nuits de Sceaux", Apollon ou le Dieu du jour, L'Aurore, cantates interprétées par Les Folies Françoises, dir. Patrick Cohën-Akénine, enregistrement en 2003 à la chapelle de l'hôpital du Bon-Secours, Édition Alpha, distribution Abeille Musique (06/2004). ffff de Télérama

Articles connexes 
 Château de Sceaux
 Château de Clagny
Liste des comtesses de Dreux
Liste des comtesses d'Eu

Liens externes 

 
 
 
 Vue du Château de Clagny
 Les Grandes Nuits de Sceaux
 Médaille de la Mouche à miel
 La Comédie à la Cour, Les Grandes Nuits de Sceaux

Princesse française du XVIIe siècle
Princesse française du XVIIIe siècle
Princesse de sang royal française
Duchesse française du XVIIe siècle
Duchesse française du XVIIIe siècle
Comtesse française du XVIIe siècle
Comtesse française du XVIIIe siècle
Louise-Bénédicte
Épistolière du XVIIe siècle
Épistolière du XVIIIe siècle
Épistolière française
Salonnière française
Naissance en novembre 1676
Décès en janvier 1753
Décès à Paris
Naissance à Paris
Décès à 76 ans
Duchesse d'Aumale
Comtesse de Dreux
Comtesse d'Eu
Duchesse du Maine